Salento – włoska nazwa Półwyspu Salentyńskiego
 Salento – miejscowość i gmina w prowincji Salerno
 Salento – miejscowość w Kolumbii